Valladolid, város Spanyolországban, Kasztília és León autonóm közösség fővárosa
Valladolid, város Mexikóban, Yucatán államban
Valladolid, település Mexikóban, Aguascalientes államban, Jesús María községben
Valladolid, település Kolumbiában, Risaralda megyében